Кра́сная Го́рка — упразднённая в октябре 1972 года деревня в Таборинском районе Свердловской области России.

Географическое положение 
Располагалась на месте впадения реки Волчимья в Тавду в 70 км к северо-западу от районного центра села Таборы и в 10 км от деревни Носово. В 500 м к северу от Красной Горки располагалась деревня Усть-Кыртымья.

История 
Основана в 1950-е годы. Входила в состав Носовского сельсовета Таборинского района.

11 октября 1972 года решением Свердловского облисполкома Красная Горка была исключена из учётных данных как прекратившая существование.

Примечания

Ссылки 
 Унже-Павинское сельское поселение на сайте Департамента информационной политики Губернатора Свердловской области

Упразднённые населённые пункты Таборинского муниципального района
Населённые пункты, упразднённые в 1972 году